Als Nationale Front bezeichnen sich einerseits einige rechtsextreme oder nationalistisch-revolutionäre Parteien sowie andererseits Zusammenschlüsse kleinerer Blockparteien innerhalb der Alleinherrschaft von kommunistischen Parteien verschiedener realsozialistischer Staaten:

 British National Front, Vereinigtes Königreich
 Ethniko Metopo, Griechenland
 Europäische Nationale Front
 Ogaden National Liberation Front, Äthiopien
 Národní fronta Čechů a Slováků, Tschechoslowakei
 National Front (Neuseeland)
 National Patriotic Front of Liberia
 Nationale Befreiungsfront der Moros, Philippinen
 Nationale Einheitsfront (Polen)
 Nationale Front (Albanien)
 Nationale Front (Afghanistan)
 Nationale Front (China)
 Nationale Front (DDR)
 Nationale Front (Iran)
 Nationale Front (Kolumbien)
 Nationale Front (Libyen)
 Nationale Front (Schweiz)
 Nationale Front für die Befreiung Südvietnams
 Nationale Front für die Rettung Bulgariens
 Nationale Front für die Rettung Libyens
 Mizo National Front, Indien

Siehe auch:

 Front National (Begriffsklärung)
 National Demokratische Front